Jméno a příjmení Zdeněk Bárta má více nositelů:

 Zdeněk Bárta (* 1949) – český politik a duchovní
 Zdeněk Bárta (1891–1987) – český šermíř
 Zdeněk Hynek Bárta (1891–1987) – český sportovec a podnikatel